|-
| 67601 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67602 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67603 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67604 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67605 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67606 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67607 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67608 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67609 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67610 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67611 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67612 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67613 - || || 21 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 67614 - || || 30 de setembre, 2000 || Elmira || A. J. Cecce
|-
| 67615 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67616 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67617 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67618 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67619 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67620 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67621 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67622 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67623 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67624 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67625 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67626 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67627 - || || 21 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 67628 - || || 21 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 67629 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67630 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67631 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67632 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67633 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67634 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67635 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67636 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67637 - || || 25 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67638 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67639 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67640 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67641 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67642 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67643 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67644 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67645 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67646 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67647 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67648 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67649 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67650 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67651 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67652 - || || 21 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67653 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67654 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67655 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67656 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67657 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67658 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67659 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67660 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67661 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67662 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67663 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67664 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67665 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67666 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67667 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67668 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67669 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67670 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67671 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67672 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67673 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67674 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67675 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67676 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67677 - || || 24 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67678 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67679 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67680 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67681 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67682 - || || 27 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67683 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67684 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67685 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67686 - || || 28 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67687 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67688 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67689 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67690 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67691 - || || 26 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67692 - || || 30 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67693 - || || 28 de setembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 67694 - || || 26 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 67695 - || || 26 de setembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 67696 - || || 20 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 67697 - || || 30 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67698 - || || 29 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67699 - || || 24 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 67700 - || || 1 d'octubre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
7